In 2013 werd het 109de Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 19 januari tot 19 mei. Er werden twee toernooien gespeeld, de Taça Guanabara en Taça Rio. Omdat Botafogo beide toernooien won werd er geen finale gespeeld.

Taça Guanabara

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Taça Rio

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Algemeen klassement
Volgens het reglement staan de kampioen en vicekampioen op de eerste twee plaatsen in het algemeen klassement, ook al hebben zij daarvoor niet genoeg punten.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2013